Saussey pode se referir a:
 Saussey (Côte-d'Or)
 Saussey (Mancha)

Desambiguações de topônimos